Червонівська сільська рада — Закарпатська область, Ужгородський район
 Червонівська сільська рада — Київська область, Яготинський район